Kamiesch est un lieu-dit de la commune de Solaro, dans le département de la Haute-Corse, en France.
La baie de Kamiesch (« baie des roseaux ») est une baie formée par la mer Noire près de Sébastopol, sur la côte de Crimée. Lors du siège de Sébastopol en 1854 pendant la guerre de Crimée, les troupes françaises s'y établirent et y créèrent un port fortifié.